Miha Debevec je lahko:

 Miha Debevec (1938–), zdravnik
 Miha Debevec, harmonikar